Mrtvá zóna může označovat jedno z těchto filmových nebo literárních děl:

Kinematografie
 Mrtvá zóna (film, 1983) – americký film režiséra Davida Cronenberga (v angl. originále The Dead Zone)
 Mrtvá zóna (film, 2001) – americký TV film režisérky Euzhan Palcy (v angl. originále The Killing Yard)
 Mrtvá zóna (seriál) – kanadsko-americký seriál z roku 2002 režiséra Roberta Duncana McNeilla (v angl. originále The Dead Zone)

Literatura
 Mrtvá zóna (King) – román amerického spisovatele Stephena Kinga z roku 1979
 Mrtvá zóna (Heteša) – sci-fi román českého spisovatele Petra Heteši ze série Cybrain